Знаходиться в космічній області Local Void

Примітки 

Об'єкти NGC
Дракон (сузір'я)
Галактики